Pile bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Pile (Dubrovnik), ein Ortsteil von Dubrovnik
 Pile-Tor, ein Stadttor in Dubrovnik

Pile ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Alfred Pile (1884–1976), britischer General
 William A. Pile (1829–1889), US-amerikanischer Politiker

Pile (engl. für „Haufen“) steht für:

 Chicago Pile, einen US-amerikanischen Kernreaktor
 Pile No. 1 und Pile No. 2, britische Kernreaktoren, siehe Windscale-Brand 
 Rubble Pile, Bezeichnung für bestimmte Asteroiden
 Pile of Skulls, ein Album der Band „Running Wild“

Siehe auch:
 Pyle
 Peil
 Pijl